CPM (Cost per mille, ang./łac. koszt tysiąca) – w reklamie internetowej jest to cena 1000 wyświetleń jednostki reklamowej
 CPM (ang.Critical Path Method) – Metoda Ścieżki Krytycznej (planowanie)
 CPM (ang. Continuous Passive Motion) – urządzenie do kinezyterapii
 CPM (ang. Corporate Performance Management) – Zarządzanie wydajnością firmy (technika zarządzania)
 Certified Property Manager – tytuł w dziedzinie zarządzania nieruchomościami
 CPM (ang. Certified Project Manager) – tytuł w dziedzinie zarządzania projektami
 CPM Całkowita Przemiana Materii (współczynnik) zobacz: Bilans energetyczny organizmów żywych
 CPM (ang. Continuous phase modulation) – ciągła modulacja fazy
 CP/M – system operacyjny
 CPM/R – system operacyjny dla komputera Bosman 8
 Całkowita przemiana materii – pojęcie z zakresu fizjologi człowieka